De NBB-Beker 2018/19 was de 51e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. Zorg en Zekerheid Leiden won voor de derde keer de nationale beker.

Wedstrijdschema

Finale

Externe links 
  OfficiÃ«le website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2018
Basketbal in 2019